Meisterhof ist der Name von:

 Meisterhof (Oberstadion), ein Ortsteil der Gemeinde Oberstadion, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Meisterhof (Weingarten), ein Ortsteil der Stadt Weingarten, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg